Імператор Ко́каку (, кокаку тенно; 23 вересня 1771 — 11 грудня 1840) — 119-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 16 грудня 1779 — 7 травня 1817.

Біографія 
Імператор Кокаку народився 23 вересня 1771 року. Він був шостим сином Сукехіто, принца Кан'їн, онука Імператора Хіґасіяма. Матір'ю хлопчика була Ое Івасіро, донька лікаря Івамури Сокена з міста Куракіті. Новонародженому дали ім'я Морохіто та титул принц Саті.

Літній Імператор Ґо-Момодзоно не мав синів, тому принца зробили його названим сином. 16 грудня 1779 року, у 10-річному віці, його проголосили новим Імператором Японії й провели церемонію інтронізації.

В лютому 1788 року, за правління Імператора Кокаку, в столиці Кіото сталася велика пожежа. Під час лиха згорів Імператорський палац.

1789 року батько Імператора — Сукехіто, принц Кан'їн, намагався отримати титул Верховного Імператора Японії, однак сьоґунат Токуґава, що виконував функції японського уряду, відмовив у задоволенні його прохання. Ці події отримали назву «інцидент з титулом» і спричинили напругу у відносинах Імператорського двору та самурайського уряду.

7 травня 1817 року Імператор Кокаку передав свою посаду і монарші регалії сину, Імператору Нінко, а сам відійшов від політики. Він прийняв почесний титул Верховного Імператора Японії й займався дослідженнями палацового церемоніалу. Відставний монарх був останнім з Імператорського роду, хто носив цей почесний титул.

11 грудня 1840 року Імператор Кокаку помер у 69-річному віці. Його поховали в гробниці Нотіноцукінова, на території монастиря Сенрюдзі в районі Хіґасіяма, в Кіото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії